De (FEB) Eredivisie Play-offs 2010 was de nacompetitie van het basketbaleredivisie seizoen 2009–10. De play-offs gingen van start op donderdag 22 april 2010. GasTerra Flames uit Groningen won zijn derde titel ooit, WCAA Giants uit Bergen op Zoom behaalde voor het eerst de finale.

Teams
 GasTerra Flames uit Groningen
 WCAA Giants uit Bergen op Zoom
 EiffelTowers uit 's-Hertogenbosch
 Matrixx Magixx uit Nijmegen (tegenwoordig uit Wijchen)
 Zorg en Zekerheid Leiden uit Leiden
 De Friesland Aris uit Leeuwarden
 ABC Amsterdam uit Amsterdam
 Upstairs Weert uit Weert

Tabel

Kwartfinales

Groningen - Weert 
De GasTerra Flames, de nummer 1 uit de Eredivisie wist met 2-0 in een Best-of-Five serie te winnen van Upstairs Weert, dat eindigde op de 8e plaats.

Bergen op Zoom - Amsterdam

Den Bosch - Leeuwarden

Nijmegen - Leiden

Halve Finales

Groningen - Leiden

Finale: Groningen - Bergen op Zoom

2009/2010
Basketbal in 2010